Mužská čtyřhra Grand Prix Hassan II 2018 probíhala v první polovině dubna 2018. Do deblové soutěže marrakéšského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl britsko-chorvatský pár Dominic Inglot a Mate Pavić, jehož členové nestartovali společně. Pavić se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Inglota se stal Novozélanďan Marcus Daniell, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách Šarana se Struffem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený chorvatsko-rakouský pár Nikola Mektić a Alexander Peya, který ve finále za 1.26 hodin zdolal francouzskou dvojici Benoît Paire a Édouard Roger-Vasselin. Po dvousetovém průběhu 7–5 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali první společnou trofej, když ze dvou předchozích finále na Rio Open 2018 a Diema Xtra Sofia Open 2018 odešli poraženi. Mektić vybojoval třetí deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Peyu to bylo šestnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Nikola Mektić /  Alexander Peya (vítězové)
  Marc López /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  Marcus Daniell /  Dominic Inglot (čtvrtfinále)
  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Grand Prix Hassan II
Sport v Maroku v roce 2018
ATP World Tour 2018